Pixar Animation Studios (наиболее известная как Pixar) — американская студия компьютерной анимации, известная своими критически и коммерчески успешными компьютерными анимационными фильмами. Базируется в Эмеривилле, штат Калифорния, и является дочерней компанией Walt Disney Studios, которая в свою очередь принадлежит The Walt Disney Company.

Компания Pixar выпустила 26 полнометражных фильмов, начиная с «Истории игрушек» (1995), который стал первым полностью компьютерно-анимированным полнометражным фильмом; последним был выпущен «Базз Лайтер» (2022). Студия также выпустила множество короткометражных фильмов. По состоянию на июль 2019 года полнометражные фильмы студии заработали в мировом прокате около 14 миллиардов долларов, при средних мировых сборах в 680 миллионов долларов на фильм. «История игрушек: Большой побег» (2010), «В поисках Дори» (2016), «Суперсемейка 2» (2018) и «История игрушек 4» (2019) входят в 50 самых кассовых фильмов всех времён, причем «Суперсемейка 2» занимает четвёртое место среди самых кассовых анимационных фильмов всех времён с кассовыми сборами в 1,2 миллиарда долларов; кассовые сборы трёх других фильмов также превысили 1 миллиард долларов. Более того, 15 фильмов Pixar входят в 50 самых кассовых анимационных фильмов всех времён.

История 
Студию Pixar основал в 1979 году Джордж Лукас (она тогда называлась «The Graphics Group» и была компьютерным подразделением Lucasfilm) после успеха своих «Звёздных войн».

В 1986 году Стив Джобс выкупил компанию у Джорджа Лукаса за 5 миллионов долларов. Лукас поначалу оценил компанию в 30 миллионов долларов, но в связи с разводом с женой, разделом имущества и острой потребностью в денежных средствах был вынужден согласиться на цену Джобса.
Новым главой компании стал Элви Рей Смит, который предложил новое название студии — PIXAR.

В 2006 году после длительных и непростых переговоров студия была приобретена компанией The Walt Disney Company за 7,4 миллиарда долларов, что сделало Стива Джобса крупнейшим акционером Walt Disney. 24 января 2006 года был заключён договор о слиянии, а 5 мая 2006 года сделка была одобрена акционерами.

Сумма в 2,5 миллиарда долларов, вырученная от продаж обеих частей «История игрушек», «Приключения Флика», «Корпорация монстров» и «В поисках Немо», сделала Pixar коммерчески наиболее успешной анимационной студией за всё время существования кинематографа.

Хотя компания в основном известна благодаря своим мультипликационным фильмам, Pixar также является разработчиком передовых решений в области трёхмерной компьютерной графики. В частности, Pixar разрабатывает и продаёт движок RenderMan — программное обеспечение для визуализации (генерации) высококачественных фотореалистичных изображений, использовавшееся при создании визуальных эффектов для таких фильмов как «Титаник», «Матрица», «Властелин колец» и др.

Генеральным директором является Джим Моррис, а креативный отдел возглавляет Пит Доктер.

Корпоративная культура 
Один из базовых принципов Pixar: главное — ничем не ограниченное общение, невзирая на должности.

Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Главное здание называется «Стив-Джобс билдинг». Стив Джобс участвовал в проектировании фасада и интерьеров здания. На территории студии есть футбольное поле, волейбольная площадка и амфитеатр на 600 мест. В холле стоит шестиметровая скульптура лампы — символа Pixar, и фигуры героев мультфильмов «История игрушек» и «В поисках Немо», сделанные из кубиков Lego.

Компания ценит и поощряет стремление сотрудников к самовыражению. В частности, они могут организовать рабочее пространство любым удобным и приятным для них способом.

Франшизы

Фильмография

Полнометражные анимационные фильмы

Предстоящие мультфильмы

Короткометражные анимационные фильмы 

 Мультфильмы с оригинальным сюжетом 
{| class="wikitable sortable"
|№
|Год
|Русское название
|Оригинальное название
|Демонстрировался вместе с мультфильмом
|-
|1
|1984
|Приключения Андре и Пчёлки Уолли
|The Adventures of André and Wally B.
|История игрушек
|-
|2
|1986
|Люксо-младший
|Luxo Jr.
|История игрушек 2
|-
|3
|1987
|Звезда цирка
|Red’s Dream
|—
|-
|4
|1988
|Оловянная игрушка
|Tin Toy
|—
|-
|5
|1989
|Безделушка
|Knick Knack
|В поисках Немо
|-
|6
|1997
|Игра Джери
|Geri’s Game
|Приключения Флика
|-
|7
|2000
|О птичках
|For the Birds
|Корпорация монстров
|-
|8
|2003
|Барашек
|Boundin|Суперсемейка
|-
|9
|2005
|Человек-оркестр
|One Man Band
|Тачки
|-
|10
|2006
|Похищение
|Lifted
|Рататуй
|-
|11
|2008
|Престо
|Presto
|ВАЛЛ-И
|-
|12
|2009
|Переменная облачность
|Partly Cloudy
|Вверх
|-
|13
|2010
|День и Ночь
|Day & Night
|История игрушек: Большой побег
|-
|14
|2012
|Луна
|La Luna
|Храбрая сердцем
|-
|15
|2013
|Синий зонтик
|The Blue Umbrella
|Университет монстров
|-
|16
|2014
|Лава
|Lava
|Головоломка
|-
|17
|2015
|Суперкоманда Санджея
|Sanjay’s Super Team
|Хороший динозавр
|-
|18
|2016
|Песочник
|Piper
|В поисках Дори
|-
|19
|2017
|Лу
|Lou
|Тачки 3
|-
|20
|2018
|Бао
|Bao
|Суперсемейка 2
|-
|21
|2020
|Нора
|Burrow
|Душа
|} Короткометражные мультфильмы, основанные на персонажах полнометражных мультфильмов Pixar  Серии короткометражных мультфильмов  «Мультачки: Байки Мэтра» / Cars Toons: Mater’s Tall Tales (основаны на персонажах мультфильма «Тачки») «Мультачки: Байки из Радиатор-Спрингс» / Cars Toons: Tales from Radiator Springs (основаны на персонажах мультфильма «Тачки») «Истории игрушек» / Toy Story Toons (основаны на персонажах серии полнометражных мультфильмов «История игрушек») «» / Forky Asks a Question'' '''
(основаны на персонажах полнометражного мультфильма «История игрушек 4»)

Специальные телевизионные выпуски 
(основаны на персонажах серии полнометражных мультфильмов «История игрушек»)

Другие мультфильмы 
Начиная с мультфильма «В поисках Немо», Pixar создавали дополнительные материалы, которые могли бы служить обучающим пособием или содержать справочные сведения, освещающие некоторые стороны мультфильмов. Они создавались либо сразу для DVD/Blu-ray релиза мультфильма, либо для демонстрации в парке развлечений.

Награды и номинации

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

См. также 
 Walt Disney Animation Studios
 Walt Disney Television Animation

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Pixar
The Walt Disney Studios
Кинокомпании США
Мультипликационные студии
Джордж Лукас
Стив Джобс